Телешово:

Молдавия 
 Телешово — село в Оргеевском районе.

Россия 

 Телешово — деревня в Дмитровский районе Московской области.
 Телешово — ныне нежилая деревня в Вяземском районе (Смоленская область).
 Телешово — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Телешово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Телешово — деревня в Невельском районе Псковской области, Артёмовская волость.
 Телешово — бывшая деревня в Ржевском районе Тверской области.